Giffoni Sei Casali, municipi italià de la província de Salern, a la regió de Campania.
 Giffoni Valle Piana, municipi italià de la província de Salern, a la regió de Campania.
 Festival de Cinema de Giffoni, un festival de cine anual que se celebra a la ciutat italiana de Giffoni Valle Piana.

Vegeu també 
 Giffone, municipi italià de la província de Reggio de Calàbria, a la regió de Calàbria.